Tribes (band), een Engelse indie rockband
 Tribes (ER), een aflevering van de Amerikaanse medische dramaserie ER